Бер'є Сальмінг (швед. Börje Salming, нар. 17 квітня 1951, Кіруна) — шведський хокеїст.
 Франсуа Лонгшам де Бер'є, Франсуа (Францішек) Лонгшам де Бер'є (фр. François Longchamps de Bérier, пол. Franciszek Longchamps de Bérier) (1710(1710) — 1784) — львівський банкір.
 Роман Лонгшам де Бер'є (9 серпня 1883, Львів — 3 липня 1941, там же) — український і польський правознавець, професор, член-кореспондент Польської АН.
 Бер'є (біл. вёска Бер'е) — село в складі Березинського району Мінської області, Білорусь. 
 Бер'є Таппер, Бер'є́ Та́ппер (швед. Börje Tapper, нар. 20 травня 1922, Мальме — пом. 8 квітня 1981, Мальме) — шведський футболіст.
 Ларс-Бер'є Ерікссон (швед. Lars-Börje Eriksson, 21 жовтня 1966) — шведський гірськолижник, олімпійський медаліст. 
 Бер'є Леандер, Бер'є́ Леа́ндер (швед. Börje Leander, нар. 7 березня 1918, Авеста — пом. 30 жовтня 2003) — шведський футболіст.